Fourmont är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Étienne Fourmont (1683–1745), fransk orientalist
 Michel Fourmont (1690–1746), fransk orientalist
 Claude-Louis Fourmont (1703–1780), fransk orientalist

Franska efternamn